Фитин

Значения 
 Фитин — сложный органический препарат фосфора, содержащий смесь кальциевых и магниевых солей различных инозитфосфорных кислот, главным образом инозитгексафосфорной кислоты.
 Фитин, Павел Михайлович (1907—1971) — руководитель советской политической разведки (ИНО НКВД-НКГБ) в 1939—1946 годах, комиссар госбезопасности 3-го ранга, генерал-лейтенант (1945).